Сергей Семёнович Неуструев (23 сентября 1874, Нижний Новгород, Российская империя — 25 мая 1928, Сызрань, СССР) — русский и советский -исследователь,  и , ученик  Н.Д. Зелинского.

Биография 
Родился 23 сентября 1874 года в семье Семёна Петровича Неуструева (1843 — 1914) — капитана пароходов по Волге, географа и издателя ряда книг и атласов. Отец Сергея Семёновича являлся автором «Словаря волжских судовых терминов» (1914). В 1883 -93 году Сергей Семёнович учился в Нижегородской гимназии,  в старших классах занимал должность старосты и был в числе первых учеников и лидеров класса, увлекался естественными науками и литературой.

В 1893 году после окончания Нижегородской гимназии переехал в Москву и поступил на естественное отделение физико-математического факультета МГУ, который он окончил в 1898 году и получил диплом первой степени по специальности «органическая химия». Далее недолго работал по специальности в МГУ под руководством Н. Д. Зелинского. После переезда в Самару работал в земской управе биологом-почвоведом, изучал географию Николаевского, Бузулукского, Новоузенского и Самарского уездов. 

В 1925 году награждён Русским географическим обществом золотой медалью имени Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.

Последние годы жизни 
Весной 1928 года он был командирован на лето для проведения практики студентов в Бузулукском бору, а затем для руководства почвенными исследованиями в Казахской ССР и в Башкирской АССР. В поездке тяжело заболел, в Сызрани был снят с поезда и вскоре, 24 мая 1928 года, скоропостижно скончался в Сызранской больнице. Похоронен 28 мая 1928 года на Шуваловском кладбище Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург).

Семья 
 1-й брак: Мария Васильевна Неуструева (урожденная Прохорова, 1885—1961).
Сын — Юрий (1907—1941), геолог, работал в Ленинградском геологическом управлении, в июле 1941 года ушел добровольцем на фронт, погиб в декабре 1941 года.  Его жена — Ольга Николаевна Михайловская, дочь писателя Н. Гарина-Михайловского.

Внучки: Эрдени Юрьевна Неуструева (1932–2005), издательский работник. Ирина Юрьевна Неустроева (родилась в 1935), геолог, кандидат геолого-минералогических наук.
 2-й брак: Ольга Эвертовна Кнорринг (1887—1978) — ботаник, специалист по систематике семейства Губоцветные.
С 1921 года его сын Юрий жил в семье отца и его второй супруги.

Вклад в науку 
Основные научные работы посвящены почвоведению с географическими чертами. Открыл серозёмы — тип почв в пустынях.

Память 
В Музее землеведения МГУ (на 25 этаже Главного здания) установлен бюст С. С. Неуструева.

Примечания

Литература 
 Берг Л. С. Сергей Семёнович Неуструев // Отечественные физико-географы и путешественники. : Учпедгиз, 1959. С. 607—612.
 Донцова З. Н. Сергей Семёнович Неуструев (1874—1928) / редактор И. П. Герасимов : Наука, 1967. 200 с. (Научно биографическая серия); Герасимов И. П. [отзыв] Книга о замечательном физико-географе и почвоведе — Сергее Семеновиче Неуструеве // Известия АН СССР. Серия географическая. 1967. № 3. С. 124—126.
 Климентьев А. И., Иванов И. В., Березин Л. В. Сергей Семёнович Неуструев — теоретик почвоведения: личность и научные идеи. (К 140-летию Сергея Семеновича Неуструева) // Бюллетень Оренбургского НЦ УрО РАН. 2015. № 1. С. 3-31.

Ссылки 
 Биографические сведения .
 Библиография 

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Выпускники Нижегородской гимназии
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова
Похороненные на Шуваловском кладбище